Complejo Astronómico El Leoncito, un observatoire astronomique en Argentine ;
 Parc national El Leoncito, un parc national argentin ;
 (2311) El Leoncito, un astéroïde.